

Skróty 
 International Amateur Radio Union, pol. Międzynarodowa Unia Radioamatorska
 International Alliance of Research Universities
 Irish Amateur Rowing Union

Inne znaczenia 
 Iaru – alternatywna forma zapisu, występującego w mitologii egipskiej, niebiańskiego raju Aaru; inne formy zapisu to również: Aalu i Yaru